Panagyurishte kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Panagjurisjte, kommun, Pazardzjik, 
 Panagjurisjte, ort, Pazardzjik, Obsjtina Panagjurisjte, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar